День переезда, или День смены жилья :

 День переезда (Квебек).
 День переезда (Нью-Йорк).
 «День переезда» — один из эпизодов сериала «Удивительные истории».